Андре́й Бара́нов: 
 Баранов, Андрей Геннадьевич (род. 1962) — советский и российский футболист.
 Баранов, Андрей Иванович (1906—1961) — советский партийный и государственный деятель, председатель Вологодского облисполкома (1953).